Razionalizzazione in matematica semplificazione di una frazione
 Razionalizzazione in sociologia processo storico di modificazione dei comportamenti
 Razionalizzazione in psicologia processo giustificazione logica di comportamenti e simili
 Razionalizzazione (produzione) di un processo produttivo